Skyline (stad), het profiel of gezicht van een stad, vaak gekenmerkt door wolkenkrabbers en andere hoge gebouwen
 Nissan Skyline, een automodel
 Skyline (band), een Tsjechische band
 Skyline (film), een Amerikaanse film uit 2010
 Skyline (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Skyline (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Skyline (Syn), een album van de Schotse muziekgroep Syn
 SkyLine (Frankfurt am Main), een transportsysteem op de luchthaven van Frankfurt am Main
Ook:
 Skyline-Ganipa, een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico